Goczałkowice-Zdrój est le nom :
 de la gmina de Goczałkowice-Zdrój, dans le powiat de Pszczyna, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Goczałkowice-Zdrój, chef-lieu de cette gmina